David II (Dunfermline, 5 maart 1324 - Edinburgh, 22 februari 1371) was koning van Schotland van 1329 tot zijn dood. Hij werd in het paleis van Dunfermline geboren als de zoon van Robert the Bruce en Elizabeth de Burgh.

Hij trouwde in 1328 op vierjarige leeftijd met Johanna Plantagenet, dochter van Eduard II van Engeland, zoals bepaald in het Verdrag van Northampton. Toen zijn vader het jaar erop stierf werd David koning onder regentschap van Thomas Randolph, 1e graaf van Moray. In 1331 werd hij, als 7-jarige, te Scone gekroond.

In juli 1333 werd het Schotse leger bij Halidon Hill verslagen door Edward Balliol, een troonpretendent die werd gesteund door de nieuwe Engelse koning Eduard III. David en zijn vrouw moesten halsoverkop naar Frankrijk vluchten, waar ze hartelijk werden ontvangen. In 1341 werd Edward Balliol weer verdreven en kon de koning terugkeren naar Schotland.

In 1346 viel David Engeland binnen om het bondgenootschap met Frankrijk, de zogenaamde Auld Alliance, na te leven. Zijn leger werd echter verslagen in de Slag bij Neville's Cross en de koning werd gevangengenomen. De gevangenschap was allerminst aangenaam en de Schotten stelden alles in het werk om het losgeld van 100.000 marken voor hun koning te vergaren.

Nadat David Edward als zijn leenheer had erkend, keerde hij per direct terug naar Schotland. Hij kon echter het losgeld niet betalen en startte onderhandelingen met Edward over zijn troonopvolging. Hij wilde Edward of een van diens zonen tot opvolger maken, maar voorstellen om dit te bewerkstelligen werden door de Schotten van de hand gewezen.

De kinderloze David stierf in 1371 in Edinburgh en werd opgevolgd door zijn neef Robert uit het huis Stuart.

Voorouders

Koning van Schotland
Huis Bruce
Persoon in de 14e eeuw